

Patronyme
Dominique Henrotte est un journaliste belge. 
Joseph Henrotte né à Wihogne le  est un militant wallon. 
Hubert Henrotte, fondateur de l'agence photo Sygma.
Émile Henrotte, peintre belge.

Homonymie de patronyme